Amala e Kamala, duas crianças alegadamente criadas por uma família de lobos
“Kamala”, o título do quinto capítulo do romance Siddhartha de Hermann Hesse;
Kamala Harris, política estado-unidense.

Desambiguação